Славгород је име једног од следећих насељених мијеста:

 Славгород или Славгарад — град у Могиљовској области у Бјелорусији;
 Славгород — град у Алтајској Покрајини у Русији;
 Славгород (Дњепропетровска област) — село у Дњепропетровској области у Украјини;
 Славгород (Сумска област) — село у Сумској области у Украјини.